Aberdeen Gardens ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Aberdeen Gardens (Virginia)
 Aberdeen Gardens (Washington)

im NRHP gelisteten Objekte:
 Aberdeen Gardens (Hampton), in Hampton, Virginia, ID-Nr. 94000456